Холь — фамилия. Известные носители:
 Холь, Людвиг
 Холь, Петтер